Gantz steht für:

 Gantz, japanische Manga-Reihe

Gantz ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Gantz (* 1959), israelischer Offizier und Politiker
 Birgit Gantz-Rathmann (* 1949), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Dieter Gantz (1932–2018), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Martin K. Gantz (1862–1916), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Ganz